Tityus (mythologie), een reus uit de Griekse mythologie
Tityus (geslacht), een geslacht van schorpioenen